Regierung Palme steht für folgende Regierungen Schwedens:

 Regierung Palme I (1969–1976)
 Regierung Palme II (1982–1986)